Il doppio del torneo di tennis Copa Petrobras Argentina 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori André Ghem e Flávio Saretta che hanno battuto in finale Tomas Behrend e Marcel Granollers 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Martín García /  Sebastián Prieto (primo turno)
 Máximo González /  Sergio Roitman (quarti di finale)

 Tomas Behrend /  Marcel Granollers (finale)
 Diego Hartfield /  Fernando Vicente (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Argentina 2006